Бренда Шульц була чинною чемпіонкою, але не взяла участь.

Лорі Макніл виграла титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон-Джексон з рахунком 6–4, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (фінал)
  Лорі Макніл (Чемпіонка)
  Патті Фендік (2-ге коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Лариса Нейланд (півфінал)
  Ендо Мана (3-тє коло)
  Лінда Гарві-Вілд (1-ше коло)
  Джинджер Гелгесон (1-ше коло)
  Розалін Нідеффер (2-ге коло)
  Кімберлі По (2-ге коло)
  Елна Рейнах (3-тє коло)
  Чанда Рубін (півфінал)
  Манон Боллеграф (1-ше коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 1993 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

DFS Classic, одиночний розряд
1993